The Undead (film), een film uit 1956.
The Undead (band), een horror punkband uit Amerika.